Bones steht für:
 ein Musikinstrument, siehe Brettchenklapper
 Bones (Studio), ein japanisches Produktionsstudio für Animes
 The Bones, eine schwedische Band
 Bones – Die Knochenjägerin, eine US-Krimiserie
 Bones – Der Tod ist erst der Anfang, ein US-Horrorfilm von 2001
 Bones Bearings, ein amerikanischer Hersteller von Kugellagern
 der originale Spitzname des Schiffsarztes Dr. Leonard McCoy aus der US-Fernsehserie Raumschiff Enterprise, siehe Dr. Leonard „Pille“ McCoy
 Bones MC, ein ehemaliger deutscher Motorradklub

Personen:
 Bones (Rapper) (* 1994), US-amerikanischer Rapper
 Bobby Bones (* 1980), US-amerikanischer Hörfunkmoderator und Entertainer
 Emma Bones (* 1999), norwegische Schauspielerin
 Rüdiger Bones (* 1958), deutscher Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Bones Brothers Ranch, in Birney, Rosebud County, Montana, ID-Nr. 04000220
 Bones Hereford Ranch Sale Barn, in Parker, Turner County (South Dakota), South Dakota, ID-Nr. 95001472
 Bones Site, in Poston, Kalifornien, ID-Nr. 84004023

Siehe auch:
 Bone